Die Open GDF Suez de Marseille 2012 waren ein Tennisturnier für Damen in Marseille. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2012 und fand vom 11. bis 17. Juni 2012 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2012
Tennisturnier in Marseille